Landtagswahlkreis Perleberg steht für folgende ehemalige Wahlkreise in Brandenburg:

 Landtagswahlkreis Perleberg I
 Landtagswahlkreis Kyritz – Perleberg II